Peter Wright (MI5), een functionaris van de Britse veiligheidsdienst MI5 en auteur van het boek Spycatcher
 Peter Wright (darter), een Schotse dartsspeler
 Peter Wright (tennisser), een Amerikaanse tennisser
 Peter Wright (worstelaar), een Britse worstelaar, actief op de Olympische Spelen van 1920